YMH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mary's Harbour (Terranova e Labrador) (Canada)